Нуево Тепејак има више значења:

 Нуево Тепејак (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Тепејак (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику